Othon III est le nom de plusieurs souverains :
 Othon III, empereur romain germanique (996-1002)
 Othon III, margrave de Brandebourg (1220-1266)
 Othon III, comte de Bourgogne (1231-1248)
 Othon III, comte de Ravensberg (1249-1306)
 Othon III, duc de Basse-Bavière (1290-1312) et roi de Hongrie (Béla V, 1305-1308)
 Othon III, duc de Carinthie et comte de Tyrol (1295-1310)
 Othon III, duc de Brunswick-Lunebourg (1330-1352)
 Othon III, comte de Hoya (1383-1428)
 Othon III, comte de Waldeck-Landau (1431-1459)
 Othon III, duc de Poméranie-Stettin (1451-1464)
 Othon III, comte de Rietberg (1516-1535)

C'est aussi le nom de :
 Othon III de Grandson (1340-1397), poète et chevalier du Pays de Vaud.

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Otto#Otto III.